Труднейший в мире ремонт — программа на телеканале National Geographic Channel. Это американское реалити-шоу, вышло в эфир 28 сентября 2008 года. Телеведущий — Шон Райли, участвует в различных труднейших ремонтах и реконструкциях очень большого или опасного оборудования. Райли является экспертом в масштабном монтаже и работает с другими специализированными инженерами. Первый сезон из 8 эпизодов вышел в эфир начиная с 26 сентября 2008 года. Второй сезон из 8 эпизодов вышел в эфир начиная с 4 июня 2009 года. Третий сезон из 7 эпизодов появился в эфире, начиная с 6 мая 2010 года. Четвертый сезон запланирован на 30 сентября 2010. Первый сезон на DVD содержит 10 эпизодов, из которых 2 вышедших в эфир во 2 сезоне. Второй сезон DVD содержит 11 эпизодов, из которых 5 из 3 сезона.

Сезон 1 
 «Ядерная турбина» —  Susquehanna Steam Electric Station
 «Боинг-767» — ремонт авиалайнера авиакомпании Air Seychelles
 «Под высоким напряжением»
 «38-ми тонный двигатель» — двигатель DCV Balder
 «Гигантский телескоп» — Very Large Telescope
 «2000-футовая вышка» — телевизионная антенна высотой 609,2 метра в Южной Дакоте
 «Операция "Круизный лайнер"» — установка 320 тонного дизель-генератора на круизном лайнере Radiance of the Seas
 «Перекрытие трубопровода» — ремонт нефтепровода на Аляске

Сезон 2 
 «NSS-9» — Гвианский космический центр
 «Трансаляскинский нефтепровод» (DVD-S1)
 «Гигантский ветряк» — Род-Айленд
 «50-тонный руль» — Кюрасао
 «Баржа реки Миссисипи»
 «Солнечная башня» — о строительстве солнечной электростанции СТЭС Сиерра
 «Плотина на реке Колумбия»
 «Мирный атом» — Большой адронный коллайдер

Сезон 3 
 «Роки-Маунтин-Оснастка» — подъёмник в Коди, Вайоминг (DVD-S2)
 «Мост» — Великобритания
 «Ремонт в Вегасе» (DVD-S2)
 «Экстремальная высота» (DVD-S2)
 «Круизный лайнер» (DVD-S2)
 «Час-пик» — Филадельфия
 «Мост на скорую руку» (DVD-S2) — Сан-Франциско — Окленд Бэй-Бридж

Сезон 4 
 «Спасение на Аляске» или «Аляска» — вызволение севшего на мель рыболовецкого судна Ocean Clipper у острова Святого Павла в Беринговом море.
 «Замена гигантской антенны» или «Техасская телебашня» или «Техас» — демонтаж старой аналоговой телевизионной антенны в Сан-Антонио, штат Техас.
 «Реанимация самолётов»
 «Мост между небоскребами» или «Солт-Лейк-Сити» — установка моста между двумя зданиями в центре Солт-Лейк-Сити.

Примечания

Ссылки 
 National Geographic Channel Официальный сайт

Документальные телесериалы США
Научно-популярные телепередачи
Телесериалы США, запущенные в 2008 году
Программы National Geographic Channel